Příjmení Hentschel nese více různých osobností:

 Anita Hentschelová (1942–2019) – východoněmecká atletka, jejíž specializací byl hod diskem
 David Hentschel (* 1952) – britský hudební inženýr, skladatel a hudební producent
 Falk Hentschel (* 1985) – německý herec, tanečník a choreograf

Externí odkazy